Пінар-дель-Ріо (провінція) — провінція республіки Куба.
 Пінар-дель-Ріо — столиця провінції Пінар-дель-Ріо.